Mesh est un terme anglais, signifiant . Il peut renvoyer à plusieurs sujets.

Mathématiques 
 Maillage (), une forme géométrique décomposée généralement en triangles ou parfois en quadrangles.

 Maillage (anglais Mesh), un objet tridimensionnel constitué d'un maillage, c'est-à-dire d'un ensemble de polygones décomposés en triangles ou parfois quadrangles.

Techniques 
 L'US mesh, la plus classique unité de mesure de la taille des tamis.

 Le mesh, ou , , un type de tissu à large maille.

Informatique 
 Réseau maillé (anglais : Topologie mesh), un type de réseau informatique en maillage.

 MESH, un algorithme de chiffrement par bloc.
 Medical Subject Headings, un système de métadonnées médicales en langue anglaise.

Autres 
 MESH est le nom d'un programme (Mapping European Seabed Habitats) de cartographie des fonds marins européens, entamé en 2004 et théoriquement terminé en 2008, via un consortium de 12 partenaires dont Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Belgique et France (financement : INTERREG IIIB).

 , un groupe de synthpop anglais.

de:Masche